Nizon peut désigner :

 Nizon, une ancienne commune du Finistère, intégrée à Pont-Aven depuis 1954.

  (en breton : le barde de Nizon) est le nom bardique de Théodore Hersart de La Villemarqué.

 Paul Nizon, un écrivain suisse.